Scandal (single), een single uit 1989 van de Engelse rockband Queen
 Scandal (film), een film uit 1989 over de Profumo-affaire
 Scandal (televisieserie), een Amerikaanse televisieserie uit 2012
 Scandal (Amerikaanse band), een Amerikaanse pop/rockgroep uit de jaren 1980
 Scandal (Japanse band), een Japanse rock/popband